Melanie Faißt (ur. 12 lutego 1990 w Baiersbronn) – niemiecka skoczkini narciarska, reprezentantka SV Baiersbronn. Czterokrotna medalistka mistrzostw Niemiec.

W Pucharze Kontynentalnym zadebiutowała 8 lutego 2005 na skoczni w Schönwaldzie. Zdobyła cztery medale mistrzostw Niemiec w skokach narciarskich. W 2005 i 2008 były to złote medale, a w 2006 i 2010 medale brązowe. W 2008 tytuł mistrzowski wywalczyła w drużynie z Magdaleną Schnurr.

3 grudnia 2011 w pierwszym w historii konkursie Pucharu Świata kobiet w Lillehammer stanęła na podium, zajmując 3. miejsce, po oddanych skokach na odległości 88,5 m i 93 m.

16 stycznia 2014 zakończyła karierę z powodu braku powołania na igrzyska olimpijskie w Soczi.

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie biogramu zawodniczki na stronie FIS

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów Letniego Pucharu Kontynentalnego 
  Pöhla – 12 sierpnia 2009 (2. miejsce)
  Oberwiesenthal – 14 sierpnia 2009 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Przypisy

Bibliografia 

 Profil zawodniczki na oficjalnej stronie Międzynarodowej Federacji Narciarskiej  [dostęp 2016-06-05]
 

Niemieckie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 1990